Il Gruppo A della zona Euro-Africana Group I nella Fed Cup 2010 è uno dei 4 gruppi in cui è suddiviso il Group I della zona Euro-Africana. Quattro squadre si sono scontrate nel formato round robin. (vedi anche Pool B, Pool C, Pool D)

Slovenia vs. Israele

Bulgaria vs. Paesi Bassi

Bulgaria vs. Israele

Slovenia vs. Paesi Bassi

Paesi Bassi vs. Israele

Bulgaria vs. Slovenia

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2010